

I runda kwalifikacyjna 
Do startu w I rundzie kwalifikacyjnej uprawnione były 74 drużyny, z czego 37 było rozstawionych.

Pierwsze mecze

Rewanże

II runda kwalifikacyjna 
Do startu w II rundzie kwalifikacyjnej uprawnionych będzie 80 drużyn (w tym 37 zwycięzców I rundy), z czego 40 będzie rozstawionych.

 drużyny, które awansowały z I rundy kwalifikacyjnej

Pierwsze mecze

Rewanże

III runda kwalifikacyjna 
Do startu w III rundzie kwalifikacyjnej uprawnionych będzie 58 drużyn (w tym 40 zwycięzców II rundy), z czego 29 będzie rozstawionych.

 drużyny, które awansowały z II rundy kwalifikacyjnej

Pierwsze mecze 

 Uwagi
 Uwaga 1: UEFA zweryfikowała wynik pierwszego meczu pomiędzy Arsenał Kijów, a ND Mura 05 jako walkower dla drużyny gości z powodu występu w barwach gospodarzy zawieszonego piłkarza Érica Matoukou. Na boisku padł wynik 3:0 dla drużyny z Ukrainy.

Rewanże 

 Uwagi
 Uwaga 2: Mecz pomiędzy Anorthosis Famagusta, a Dila Gori został przerwany w 82. minucie przy stanie 0:3 dla drużyny gości z powodu zamieszek na trybunach. UEFA postanowiła utrzymać wynik z boiska, dzięki czemu gruziński zespół awansował do kolejnej rundy.

Runda play-off 
Do startu w rundzie play-off uprawnionych będzie 62 drużyny (w tym 29 zwycięzców III rundy i 14 przegranych III rundy eliminacji Ligi Mistrzów), z czego 31 będzie rozstawionych.

 drużyny, które awansowały z III rundy kwalifikacyjnej

 drużyny, które odpadły w III rundzie kwalifikacyjnej do LM

Pierwsze mecze

Rewanże 

Liga Europy UEFA (2012/2013)